Brandmoor ist der Name folgender Orte: 
 Brandmoor, ehemaliger Wohnplatz in Pommern; siehe: Ausbau Brandmoor
 Brandmoor (Linden), Wohnplatz in der Gemeinde Linden in Schleswig-Holstein